

Fumetti 
 Kit Willer – personaggio del fumetto Tex
 Tex Willer – personaggio del fumetto Tex

Geografia 
 Willer – comune francese del dipartimento dell'Alto Reno, nella regione dell'Alsazia.
 Willer-sur-Thur – comune francese del dipartimento dell'Alto Reno, nella regione dell'Alsazia

Persone 
 Emil Willer – pugile tedesco
 Gundolf Willer – attore tedesco
 Alexandra Kautzky-Willer – medico austriaco